Mercure et Argus (Jordaens) ;
 Mercure et Argus (Houasse) ;
 Mercure et Argus, peinture de Piotr Sokolov, datant de 1776 ;
 Mercure et Argus (Vélasquez).